

Cinema 
Flowers – film del 2002 diretto da Kirven Blount
Flowers – film del 2010 diretto da Norihiro Koizumi

Musica 
Flowers – album dei Rolling Stones del 1967
 Flowers – album delle Emotions del 1976
Flowers – album dei Casiopea del 1996
Flowers – album degli Ace of Base del 1998
Flowers – album degli Echo & the Bunnymen del 2001
Flowers (The Hits Collection) – album di Jennifer Paige del 2003
The Flowers – gruppo musicale cinese
Flowers – album di Arturo Stalteri
Flowers – singolo di Lauren Spencer-Smith del 2022
Flowers – singolo di Miley Cyrus del 2023

Persone 
Brandon Flowers – cantante e tastierista statunitense
Brandon Flowers –  giocatore di football americano statunitense
Bruce Flowers – cestista statunitense
Ron Flowers – calciatore inglese
Ruth Flowers – disc jockey britannica
Stephen Flowers – runologo statunitense
Tiger Flowers – pugile statunitense
Tim Flowers – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
Vonetta Flowers – bobbista statunitense

Altro 
Flowers – serie di visual novel

Pagine correlate 
Flower